Rudolf Reichling ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Reichling senior (1890–1977), Schweizer Politiker (BGB)
 Rudolf Reichling junior (1924–2014), Schweizer Politiker (SVP) und Ruderer